Sullivan County kan syfta på några olika countyn i USA

 Sullivan County, Indiana
 Sullivan County, Missouri
 Sullivan County, New Hampshire
 Sullivan County, New York
 Sullivan County, Pennsylvania
 Sullivan County, Tennessee